Termenul "Realism" se poate referi la:
 Realism (artă), o ideologie estetică în artă 
 Realism (filozofie)
 Realismul în relațiile internaționale, o teorie a relațiilor internaționale 

 Realism clasic 
 Realism constructiv
 Realism contemporan
 Realism critic 
 Realism epistemologic 
 Realism estetic 
 Realism fantastic 
 Realism magic 
 Realism matematic 
 Realism metafizic 
 Realism mistic 
 Realism moral
 Realism naiv
 Realism neoclasic 
 Realism obiectiv
 Realism organic 
 Realism politic 
 Realism psihologic 
 Realism românesc
 Realism romantic 
 Realism social
 Realism socialist 
 Realism științific 
 Realism transcendental

Vezi și 
 Antirealism
 Irealism
 Fotorealism
 Hiperrealism
 Impresionism
 Naturaliam
 Neorealism
 Obiectivism
 Suprarealism
 Verism